Žiković ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Žiković (* 1976), kroatischer Fußballspieler
 Rocco Žiković (* 2005), kroatischer Fußballspieler